La Gamma Ethniki 2021-2022 è stata la 45ª edizione del terzo livello del campionato greco di calcio con questa denominazione dopo la riforma dei campionati.

Le prime classificate di ogni gruppo si affronteranno in un girone di sola andata giocando tre partite casalinghe e tre in trasferta avendo così un turno di riposo ciascuno, essendo le squadre in numero dipsari.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2022-2023

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2022-2023

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2022-2023

Gruppo 5

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2022-2023

Gruppo 6

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2022-2023

Gruppo 7

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2022-2023

Girone finale

Legenda:
     Ammesso in Super League 2 2022-2023

Note

Voci correlate 
 Souper Ligka Ellada 2021-2022
 Souper Ligka Ellada 2 2021-2022
 Kypello Ellados 2021-2022

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2021
Calcio nel 2022